Niemcy:
 Honau – dzielnica Rheinau

Szwajcaria:
 Honau – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Luzern-Land